Borgue bezeichnet folgende schottische Ortschaften:

 Borgue (Dumfries and Galloway)
 Borgue (Highland)

Siehe auch:
 Borgu
 Borgue Old House